Luigi del Giudice ist der Name folgender Personen:

* Luigi del Giudice (Erzbischof) (1709–1791), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Chieti-Vasto 
 Luigi del Giudice (Maler), italienischer Maler